Roze peut désigner :

Patronyme 

 Albert Roze (1861-1952), sculpteur français ;
 Ernest Roze (1833-1900), botaniste et mycologue français ;
 Jānis Roze (1878-1942), éditeur et libraire letton ;
 Jánis Arnold Roze (1926-), herpétologiste américain ;
 Mārtiņš Roze (1964-2012), homme politique letton ;
 Matthieu Rozé, acteur, réalisateur et scénariste français ;
 plusieurs 
 Pascale Roze (1954-), femme de lettres française ;
 Pierre-Gustave Roze (1812-1883), amiral français.

Autres
 Jean Roze, entreprise française de soierie, fondée en 1756 ;

Titre 

 Bienvenue chez les Rozes, film français réalisé par Francis Palluau, sorti en 2003.
Patronyme français